Franzosenzeit steht für:
 die Epoche der französischen Machtentfaltung in Europa von 1792 bis 1815, siehe Franzosenzeit 
 Braunschweiger Franzosenzeit
 Bremer Franzosenzeit
 Hamburger Franzosenzeit
 Lübecker Franzosenzeit
 Oldenburgische Franzosenzeit